Dit is een lijst van planetoïden 103301-103400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103301 - || 2000 AL49 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103302 - || 2000 AF50 || 5 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103303 - || 2000 AM50 || 6 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103304 - || 2000 AF53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103305 - || 2000 AO53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103306 - || 2000 AU53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103307 - || 2000 AM54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103308 - || 2000 AH55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103309 - || 2000 AR55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103310 - || 2000 AA56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103311 - || 2000 AH56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103312 - || 2000 AL56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103313 - || 2000 AP56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103314 - || 2000 AY56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103315 - || 2000 AV59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103316 - || 2000 AD60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103317 - || 2000 AK60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103318 - || 2000 AS60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103319 - || 2000 AZ62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103320 - || 2000 AN64 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103321 - || 2000 AX65 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103322 - || 2000 AH66 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103323 - || 2000 AA67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103324 - || 2000 AB67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103325 - || 2000 AC67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103326 - || 2000 AD67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103327 - || 2000 AQ68 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103328 - || 2000 AC69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103329 - || 2000 AN69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103330 - || 2000 AX69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103331 - || 2000 AY69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103332 - || 2000 AZ69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103333 - || 2000 AN70 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103334 - || 2000 AZ72 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103335 - || 2000 AF75 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103336 - || 2000 AH77 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103337 - || 2000 AG78 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103338 - || 2000 AN78 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103339 - || 2000 AV79 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103340 - || 2000 AW81 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103341 - || 2000 AG82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103342 - || 2000 AX83 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103343 - || 2000 AX84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103344 - || 2000 AC85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103345 - || 2000 AU85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103346 - || 2000 AD86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103347 - || 2000 AK86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103348 - || 2000 AL86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103349 - || 2000 AN87 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103350 - || 2000 AV88 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103351 - || 2000 AS89 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103352 - || 2000 AO90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103353 - || 2000 AP90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103354 - || 2000 AV90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103355 - || 2000 AY90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103356 - || 2000 AJ92 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103357 - || 2000 AM92 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103358 - || 2000 AE93 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103359 - || 2000 AH93 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103360 - || 2000 AS94 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103361 - || 2000 AR95 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103362 - || 2000 AV95 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103363 - || 2000 AL100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103364 - || 2000 AP102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103365 - || 2000 AZ103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103366 - || 2000 AQ104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103367 - || 2000 AZ105 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103368 - || 2000 AF107 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103369 - || 2000 AN109 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103370 - || 2000 AH111 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103371 - || 2000 AO113 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103372 - || 2000 AS113 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103373 - || 2000 AM114 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103374 - || 2000 AQ114 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103375 - || 2000 AT114 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103376 - || 2000 AX118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103377 - || 2000 AG119 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103378 - || 2000 AM119 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103379 - || 2000 AH120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103380 - || 2000 AN120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103381 - || 2000 AP120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103382 - || 2000 AC121 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103383 - || 2000 AF121 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103384 - || 2000 AG121 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103385 - || 2000 AU121 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103386 - || 2000 AK122 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103387 - || 2000 AS123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103388 - || 2000 AX123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103389 - || 2000 AN124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103390 - || 2000 AL125 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103391 - || 2000 AZ125 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103392 - || 2000 AC127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103393 - || 2000 AF127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103394 - || 2000 AO127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103395 - || 2000 AX127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103396 - || 2000 AC129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103397 - || 2000 AJ129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103398 - || 2000 AS129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103399 - || 2000 AM130 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103400 - || 2000 AO130 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten